Ahti est un personnage de la mythologie finlandaise.

Ahti est aussi un patronyme et prénom.

Patronyme 

  (né en 1943), écrivain finlandais ;
  (né en 1934), botaniste finlandais.

Prénom

Voir aussi 
 (2826) Ahti, astéroïde de la ceinture principale

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom